Tree of Life (Charles Darwin), een werk van Darwin
Tree of Life (webproject)
The Tree of Life, film uit 2009
Tree of Life (kunstwerk) van Mark Dion in Herbricht
Tree of Life (Disney)